Воинские звания Республики Молдова — знаки различия Вооружённых Сил Республики Молдова. Республика Молдова не имеет выхода к морю, поэтому флота она не имеет.

Звания и знаки различия ВС Республики Молдова Младшего Состава

Звания и знаки различия ВС Республики Молдова Офицерского Состава

Источники 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=222
http://www.uniforminsignia.org/?option=com_insigniasearch&Itemid=53&result=74

Вооружённые силы Молдавии
Молдавия
Молдавия